Schlutow ist Name folgender Orte:
 Schlutow, Ortsteil der Gemeinde Finkenthal im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Schlutow ist Familienname folgender Personen:
 Albert Schlutow (1838–1909), deutscher Industrieller, Bankier und Politiker